John K. Davies kan syfta på:

* John K. Davies (född 1937), engelsk arkeolog, egyptolog och antikhistoriker
 John K. Davies (född 1955), brittisk astronom